Spaceship Earth, în limba română Nava spațială Pământ, se poate referi la 

 Spaceship Earth, un concept și un termen desemnând îngrijorarea față de existența limitată a resurselor planetei noastre, Terra, 
 Spaceship Earth (Epcot), parc de distraacții, bazat pe tema Epcot din Florida, Statele Unite ale Americii
 Spaceship Earth (detector), rețea de detectoare de neutroni designate să detecteze intensitatea neutronilor din diferite raze cosmice sosite pe Pământ din diferite direcții
 Spaceship Earth (sculptură), lucrare de artă tridimensională aflată la Kennesaw State University, Kennesaw, Georgia

Vezi și  

 Pământ (dezambiguizare)